Alojzij Finžgar (1902-1994) – docente sloveno
 Fran Saleški Finžgar (1871-1962) – scrittore e presbitero sloveno
 Rudi Finžgar (1920-1995) – saltatore con gli sci sloveno